Азнавуря́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Азнавурян, Альберт Мигранович (род. 1933) — советский гимнаст, чемпион СССР в опорных прыжках (1956, 1963).
 Азнавурян, Карина Борисовна (род. 1974) — российская фехтовальщица.
 Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вахинак Азнавурян; 1924—2018) — французский певец.

См. также 
 Азнавур (значения)
 Азнаури
 Азнаурян